Ledizione 1980-81 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale dell Ferencvárosi TC, che conquista il suo ventitreesimo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Tibor Nyilasi del Ferencvárosi TC con 30 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa
(CU) vince la Coppa di Ungheria

Verdetti 
 Ferencvárosi TC campione d'Ungheria 1980-81.
 Kaposvári Rákóczi FC, SMTK Hungária FC e Dunaújváros FC retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Qualificazioni alle Coppe europee
 Coppa dei Campioni 1981-1982: Ferencvárosi TC qualificato.
 Coppa UEFA 1981-1982: FC Tatabánya e Videoton SC qualificate.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1980
Calcio nel 1981
Campionato ungherese di calcio